FGTH steht für:
 Frankie Goes to Hollywood
 Bahnhof Baunatal-Guntershausen (DS100-Code)

Abkürzung